Duni ist der Familienname folgender Personen:

 Egidio Duni (1708–1775), italienischer Opernkomponist
 Elina Duni (* 1981), albanisch-schweizerische Jazzsängerin

Duni ist auch der Name eines Unternehmens:
 Duni AB, schwedischer Haushaltswarenhersteller